Fort Sainte-Anne est le nom de plusieurs forts construits par les Français en Nouvelle-France :
 Fort Sainte-Anne, construit sur l'île du Cap-Breton en 1629 ;
 Fort Sainte-Anne, construit sur le lac Champlain en 1666.
Fort Albany (Ontario), construit en 1670, pris et rebaptisé Sainte-Anne en 1686 par les français.
Sainte-Anne